Gaetano Curreri – cantante, tastierista e musicista italiano
Lee Curreri – attore e musicista statunitense
Paul Curreri – musicista e compositore statunitense